Bohnhorst steht für

 Bohnhorst, Ort in der Gemeinde Warmsen, Landkreis Nienburg, Niedersachsen
 August Bohnhorst (1849–1919), deutscher Maler
 Helmut Bohnhorst (* 1959 oder 1960), deutscher Unternehmer

Siehe auch:
 Bonhorst